Коритна може бити:

 Коритна (Дубрава), насељено мјесто у општини Дубрава, Република Хрватска
 Коритна (Семељци), насељено мјесто у општини Семељци, Република Хрватска
 Коритна (Ухерско Храдиште), насељено мјесто у округу Ухерско Храдиште, Злински крај, Чешка Република